Milk Inc. () — бельгийский коллектив, исполняющий электронную танцевальную музыку музыку в жанрах евродэнс и техно. Был создан в 1996 году тремя бельгийскими продюсерами: Рэги Пинкстоном, Филипом Вандюреном и Айво Данкерсом. Все трое уже ранее занимались коммерческой музыкой на родной сцене в Бельгии. Ими были осуществлены такие проекты как K-Lab (для Данс-Опера), Regg & Arkin, Karnak-X.

Текущий состав: Regi Penxten (1996-), Filip Vandueren (1998-), Linda Mertens (2000-)

Прошлые составы: Ann Vervoort (1998—2000), John Miles Jnr. (1998—2000)

Дискография

Синглы и "EP"

Альбомы

Видеография

Выпущенные DVD 
 Milk Inc. — The DVD (2004)
11 October 2004:

[*] Acoustic Session:

[*] The Music Videos:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Milk Inc.

Музыкальные коллективы Бельгии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году